Университет искусств Албании () — албанский университет (ранее известный как Академия художеств, ); является главным учебным заведением страны, где даётся высшее образование в области искусства.

История 
Учебное заведение было основано в 1966 году как Высший институт искусств (), объединив три института: Тиранскую государственную консерваторию (), Высшую школу изобразительных искусств () и Актёрскую школу «Александра Моисиу» (). Во время коммунистического сотрудничества Албании и СССР вуз имел возможность использовать в образовательном процессе традиции русской школы в классической музыке и балете. В 1991 году Институт искусств был переименован в Академию художеств. 12 октября 2009 года она была награждена орденом «Великого магистра». 23 марта 2011 года решением Совета Министров Албании, Академия художеств была переименована в Университет искусств, который начал свою деятельность с 2011/2012 учебного года. Университет по-прежнему поддерживает связи с русской школой балета и классической музыки.

Деятельность 
Университет имеет три факультета:
 Факультет музыки:
 кафедра музыковедения, композиции и дирижирования
 кафедра пения
 Факультет визуальных искусств: 
 кафедра живописи
 кафедра скульптуры
 Факультет сценических искусств:
 кафедра актерского искусства
 кафедра режиссуры, эстрады, хореографии и дизайна

Ректоры 
 1966—1969 годы − Vilson Kilica	        
 1969—1973 годы − Tefik Çaushi	        
 1973—1978 годы − Lili Zhamo	 
 1978—1981 годы − Ibrahim Madhi	
 1981—1988 годы − Kristo Jorgji	        
 1988—1991 годы − Jakup Mato	        
 1991—1992 годы − Fatmir Hysi	        
 1992—1995 годы − Bujar Kapexhiu	
 1995—1997 годы − Gjergj Zheji	        
 1997—2008 годы − Kastriot Çaushi      
 2008—наст. время − Petrit Malaj

Выпускники и преподаватели 
Выпускники и педагоги вуза известны не только в Албании, но и за рубежом. Среди них:
 Бушати, Зеф — актёр, политик и дипломат
 Иосиф Дробонику (1952—2020) — художник-монументалист.
 Кадиу, Клети — танцовщик
 Кастрати, Венера — художница
 Куйтим Спахивогли — декан театрального факультета, народный артист Албании
 Лулани, Исмаил – художник, народный художник Албании
 Мула, Инва — оперная певица
 Займи, Неджмедин — художник и скульптор, народный художник Албании
 Рама, Эди — премьер-министр Албании
 Сала, Анри — художник
 Сандер Проси — профессор, народный артист Албании
 Яхо, Эрмонела — оперная певица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Albania | Ranking Web of Universities  

Учебные заведения, основанные в 1966 году
Университеты Тираны